Cabuya – comune della Repubblica di Panama situato nel distretto di Chame
 Cabuya – comune della Repubblica di Panama situato nel distretto di Parita
 Cabuya – comune della Repubblica di Panama situato nel distretto di Panama